Chester pode referir-se a:

Esportes 
Chester City Football Club: clube de futebol da Inglaterra, localizado na cidade de Chester (clube extinto).
Chester Football Club: clube de futebol da Inglaterra, da cidade de Chester (clube em atividade).

Localidades 
Chester, na Inglaterra
Estados Unidos
Chester (Arkansas)
Chester (Califórnia)
Chester (Carolina do Sul)
Chester (Connecticut)
Chester (Geórgia)
Chester (Illinois)
Chester (Iowa)
Chester (Maryland)
Chester (Montana)
Chester (Nebraska)
Chester (Nova Escócia)
Chester (Nova Jérsei)
Chester (Pensilvânia)
Chester (Texas)
Chester (Virgínia)
Chester (Virgínia Ocidental)

Outros
Chester (marca)
Chester (TTC)

Desambiguação